Moorleiche von Husbäke bezeichnet folgende menschliche Moorleichen aus dem Vehnemoor bei Edewecht:

 Mann von Husbäke 1931, gefunden 1931
 Mann von Husbäke 1936, gefunden 1936